Слонов — фамилия. Известные носители:
 Слонов, Василий Петрович (род. 1969) — российский художник, член художественного объединения peaceDАТЫЕ
 Слонов, Иван Артемьевич (1882—1945) — российский и советский актёр, режиссёр, педагог и общественный деятель.
 Слонов, Михаил Акимович (1869—1930) — русский певец, композитор и педагог.
 Слонов, Степан Егорович (1927—1996) — бригадир тракторной бригады МТС имени Суворова Северо-Казахстанской области, Казахская ССР; Герой Социалистического Труда (1957).
 Слонов, Юрий Михайлович (1906—1981) — советский композитор-песенник.

